XXIV Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 24-й хоккейный турнир среди украинских клубных профессиональных команд в сезоне 2015/2016 года, организованный Федерацией хоккея Украины, организованный украинской общественной организацией «Хоккейная Экстра лига», которой права на проведение турнира делегировала Федерация хоккея Украины.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Сайт Хоккейной Экстра лиги Украины  
 Сайт Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2015/2016 на сайте Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2015/2016 на сайте Федерации хоккея Украины (архив ФХУ)  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2015/2016 на сайте «Українська Хокейна Агенція» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2015/2016 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2015/2016 на сайте «Вся статистика хоккея» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2015/2016 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2015/2016 на сайте «Elite Prospects» 

2015/2016
2015 год в хоккее
2016 год в хоккее